Sparbankshuset kan syfta på:

Sparbankshuset, Stockholm – en kontorsbyggnad vid Hamngatan på Norrmalm
Sparbankernas hus – en kontorsbyggnad vid Drottninggatan på Norrmalm
Sparbankshuset, Nyköping – en byggnad färdig 1898
Sparbankshuset, Umeå – en tegelbyggnad i centrala Umeå
Länssparbankens hus – en kontorsfastighet vid Sergels torg
Sparbankshuset – en byggnad tidigare använd av Stockholms stads sparbank, se Fredsgatan 9
Sparbankshuset – en byggnad på Norrmalm använd av Sparbankernas bank och Swedbank, se Trollhättan 33
Sparbankshuset, Gävle – byggnad på Nygatan ritad av arkitekt Aron Johansson

Se även
Riksbankshuset